McPixel — компьютерная игра в жанре головоломка/приключения выпущенная в 2012 году инди-разработчиком Sos.

Геймплей 
Игровой сюжет вертится вокруг одноимённого героя — McPixel, который пародирует МакГайверa и его пародию . В игре присутствует множество ссылок на популярных персонажей культуры.

Суть игры заключается в обезвреживании бомбы, или игровое название "Спасение дня", в течение 20 секунд на каждый уровень. Игра поделена на четыре части, которые в свою очередь состоят из трех уровней и одного разблокируемого уровня. Каждый уровень состоит из шести последовательных эпизодов.

Выпуск и отзывы 

Игра доступна не только в версии для ПК, но и в мобильном исполнении (Android, iOS)

McPixel получил смешанные отзывы, 76/100 по мнению критиков и 64/100 по мнению пользователей для ПК-версии и 83/100 и 70/100 для версии под iOS соответственно. The Verge поставил игре 8 из 10 заявив при этомMcPixel это шаг вперёд в пародии на пародию. Но это чуждо, злее, смешнее и гораздо более кощунственно

На сентябрь 2012 года было продано 3065 копий.. Стоит отметить, что это была первая игра одобренная и выпущенная через Steam Greenlight.

В октябре 2013 года состоялся релиз Linux версии, но она до сих пор не доступна в Steam. Камински написал на форуме Steam, что она не будет доступна в виду невозможности распространения Adobe AIR через Steam. Чтобы исправить это и в других изданиях, Камински написал, что он перепишет игровой движок без использования Adobe AIR. Это сообщение было написано в июне 2013, но по состоянию на декабрь 2013 года версия так и не вышла.

К сожалению на 2017 год информации о выходе McPixel на  ОС  linux до сих пор ничего не известно

Примечания

Ссылки 
McPixel - официальный сайт

Компьютерные игры 2012 года
Игры для Android
Инди-игры
Игры для iOS
Игры для Linux
Игры для macOS
Игры Steam Greenlight
Квесты Point-and-click
Игры для Windows